10-й чемпіонат України з футболу був розіграний з 12 липня 2000 року по 19 червня 2001 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Вища ліга

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Перша ліга

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Друга ліга

Група А

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова таблиця 

|}

Команда «Кривбас-2» (Кривий Ріг) після першого кола знялася із змагань, а в решті матчів їм зараховано технічні поразки -:+.

Найкращі бомбардири

Група В

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Піднялися в першу лігу: «Полісся» (Житомир), «Оболонь» (Київ), «Нафтовик» (Охтирка).

Позбавлені статусу професіоналів: «Прикарпаття-2» (Івано-Франківськ), «Кривбас-2» (Кривий Ріг), «СДЮШОР-Металург» (Запоріжжя), а також ФК «Черкаси-2» (тому що з першої ліги вилетіла команда ФК «Черкаси»).

Другу лігу поповнили учасники фінального турніру аматорського чемпіонату України «СКА-Орбіта» (Львів), ФК «Ковель-Волинь» (Ковель), «Дністер» (Овідіополь), учасник другого етапу аматорського чемпіонату України «Академія» (Ірпінь), а також «Закарпаття-2» (Ужгород), «Чорногора» (Івано-Франківськ), «Сталь» (Дніпродзержинськ), «Металург-2» (Донецьк), «Торпедо» (Запоріжжя), «Динамо» (Сімферополь), «Борисфен-2» (Бориспіль), «Оболонь-2» (Київ), «Чайка-ВМС» (Севастополь).

Див. також 
 Кубок України з футболу 2000—2001

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 10-й чемпионат Украины-2000/01 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 2000–2001 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 X чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

2000 у футболі
2001 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
2000 в українському спорті
2001 в українському спорті